Horsetzky ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Horsetzky von Hornthal (1865–1943), österreichisch-ungarischer General der Infanterie im Ersten Weltkrieg
 Georg C. Horsetzky (1889–nach 1939), österreichischer Produktionsleiter beim deutschen und französischen Film
 Melanie Horsetzky von Hornthal (1852–1931), österreichische Bildhauerin
 Viktor Horsetzky von Hornthal (1853–1932), österreichischer Beamter, ab 1. Jänner 1902 Kanzleidirektor der Generalintendanz der k.k. Hoftheater